Die Allsvenskan 2016 war die 92. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 2. April 2016 mit dem ersten Spieltag und endete am 6. November 2016 mit dem 30. Spieltag. Titelverteidiger war IFK Norrköping. Die Meisterschaft sicherte sich der Rekordmeister Malmö FF am 28. Spieltag durch einen 3:0-Sieg gegen Falkenbergs FF mit seinem 19. Titel.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele.

Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt in die Superettan ab, der Drittletzte tritt in einer aus Hin- und Rückspiel bestehenden Relegationsrunde gegen den Tabellendritten der zweiten Liga an.

Teilnehmer und Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der 3. der Superettan 2016 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2016 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 17. und das Rückspiel am 20. November 2016 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2017.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Meistermannschaft Malmö FF

Weblinks 
 Offizielle Website der Allsvenskan (schwedisch)
 Saison 2016 bei Soccerway.com
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

2016
Allsvenskan